Kein Geloel is een prijswinnende, Nederlandse sportpodcast over de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord. Tijdens het seizoen verschijnt de podcast (sinds 2021) twee keer per week, op maandagavond/dinsdagnacht en donderdagavond/vrijdagnacht. De naam “Kein Geloel” is gebaseerd op de bekende uitspraak van oud-Feyenoord trainer Ernst Happel: "Kein geloel, fussball spielen". De eerste uitzending vond plaats op 2 augustus 2016 waarmee Kein Geloel een van de eerste, Nederlandse podcasts was over een specifieke voetbalclub. De podcast kent diverse, vaste presentatoren; Freek Verhulst (2016 tot en met oktober 2022), Johan Brinkel (sinds 2016), Misha Mes (seizoen 2021/2022), Rob van Elewout (sinds 2016), Robin Jongste (oktober 2020 tot en met oktober 2022), Sjoerd Wierda (sinds 2021), de Rotterdamse comedian Tim Hartog (sinds 2022) en Wesley van Oevelen (sinds 2016). In de maandag uitzending nemen normaliter drie presentatoren plaats aan tafel, op donderdag twee, bij speciale uitzendingen zijn dit er vaak vier. Mochten er minder dan drie presentatoren beschikbaar zijn voor een maandag uitzending, dan worden gastpresentatoren uitgenodigd.

Opbouw 
De reguliere afleveringen van Kein Geloel zijn opgebouwd uit drie aktes. In de eerste akte ligt de nadruk op de afgelopen wedstrijd. De laatste akte blikt in de regel vooruit op de komende wedstrijd en wordt afgesloten met een voorspelling voor de komende wedstrijd door alle presentatoren. De middelste akte wisselt van inhoud, maar betreft vaak een verdieping op een nieuwsbericht of gerucht rondom Feyenoord. De maandag podcast wordt geopend met een “aftrap”, deze aftrap is het best te omschrijven als een column in audiovorm waarin een van de presentatoren zijn mening deelt, een hot-take doet of een gebeurtenis rondom de club aanhaalt en analyseert. Als pauze tussen de aktes kent de podcast enkele vaste rubrieken, zoals de Insta-Inspecta, waarin het leven van Feyenoorders (en hun partners) op Instagram wordt besproken en Bakens in de Verte, waarin een update over drie oud-Feyenoorders die spelen in competities buiten Nederland wordt gegeven.

Vijf jaar Kein Geloel 
Op 2 augustus 2021 vierde Kein Geloel, met de 208e aflevering, het eerste lustrum. Het lustrum lieten de mannen van de podcast niet zomaar voorbij gaan, er werden grootse plannen onthuld. Voortaan komt Kein Geloel niet alleen met uitzendingen op maandag/dinsdag (na de weekend-wedstrijd), maar ook op donderdag/vrijdag (na de midweekse wedstrijd). Tevens werd het bestand aan vaste teamleden uitgebreid van 4 naar 7.

Awards en nominaties 
In 2018 werd de podcast genomineerd voor de Online Radio Awards, een initiatief van Spreekbuis.nl en Stichting verenigde-Online Radiostations. Andere genomineerden in de categorie Beste Podcast waren de bekende podcasts D-Tales, Gamer.nl Podcast, Pitstop en de winnaar TPOdcast van Roderick Veelo en Bert Brussen.

Op 1 mei 2019 werden de nominaties voor de tweede, jaarlijkse Dutch Podcast Awards bekendgemaakt. Kein Geloel was genomineerd in de categorie Sport. De prijs ging uiteindelijk naar de wielrenpodcast Live Slow, Ride Fast van profwielrenner Laurens ten Dam. In 2020 was Kein Geloel opnieuw genomineerd in de categorie Sport, De Rode Lantaarn won deze prijs.

Op 3 augustus 2019 werd Kein Geloel door de VPRO getipt als dé voetbalpodcast om te beluisteren. Dat de tipgever zelf een fan van Feyenoord is, werd eerlijkheidshalve wel vermeld.

Op vrijdag 5 februari 2020 werd Kein Geloel de winnaar van de Voetbal Podcast Award 2020, waarmee zij de podcasts van Voetbal International (Pak Schaal Podcast), FC Afkicken en Staantribune  achter zich lieten.

Patreon
Naast de reguliere afleveringen van Kein Geloel worden sinds 6 februari 2019 ook extra afleveringen uitgebracht, exclusief voor de patrons (luisteraars die een kleine, financiële bijdrage leveren) van Kein Geloel onder de naam "Los Patrones". In deze podcasts wordt over alles behalve voetbal, maar toch veel over voetbal, gesproken, de nadruk ligt op vaak hilarische anecdotes uit de privélevens van de makers.

In het seizoen 2019/2020 kwam daar een tweede, exclusieve podcast bij, De Tegenstander. In deze podcast wordt een supporter, maar vaker een (oud-)medewerker of (oud-)speler van de tegenstander van de eerstvolgende wedstrijd geïnterviewd. Doordat de interviews met een telefoon worden afgenomen is de audiokwaliteit van deze podcast minder dan de overige podcasts van Kein Geloel.

Overzicht van reguliere afleveringen

Seizoen 2016/2017

Seizoen 2017/2018

Seizoen 2018/2019

Seizoen 2019/2020

Seizoen 2020/2021

Seizoen 2021/2022

Seizoen 2022/2023

Extra afleveringen

Via Patreon beschikbare afleveringen voor alle luisteraars 
Een aantal via Patreon beschikbaar gemaakt afleveringen van de speciale podcasts zijn voor iedereen, gratis, beschikbaar.

Nederlandse podcast
Feyenoord